Kalu (a veces kalloo en inglés o kalou en francés) puede hacer referencia a:

 Río Kalu, en Sri Lanka.
 Kalu, nombre de pila igbo.
 Kalu, montaña en Kenia;
 Kalu (ቃሉ), distrito de Etiopía;
 Kalu, ciudad en Irán;
 KALU, radio operada por la Universidad de Langston, Oklahoma (EE.UU.).
Kalou, nombre francoguayanés para la planta del calalú;
 Kaluu, personaje de Marvel Comics;

o bien a las personas:

 Bonaventure Kalou (n. 1978), futbolista marfileño;
Chinyere Kalu (n. 1970), primera mujer piloto de Nigeria;
 Ikechukwu Kalu (n. 1984), futbolista nigeriano;
 Kalú Gastelum (n. 1988), futbolista mexicano;
 Kalu Rinpoche (1905-1989), maestro budista tibetano;
 Kalu Uche (n. 1982), futbolista nigeriano;
Salomon Kalou (n. 1985), futbolista marfileño;
 Samuel Kalu (n. 1997), futbolista nigeriano;
 Kalú, baterista de la banda de rock portuguesa Xutos & Pontapés;